
{{DISPLAYTITLE:C7H6O4}}

Molekulska formula -{C7H6O4}- (molarna masa: 154.12 -{g/mol}-, molekulska masa: 154.026609 -{u}-) se može odnosti na:

 2,3-Dihidroksibenzojeva kiselina
 2,4-Dihidroksibenzojeva kiselina
 2,5-Dihidroksibenzojeva kiselina
 2,6-Dihidroksibenzojeva kiselina
 3,4-Dihidroksibenzojeva kiselina
 3,5-Dihidroksibenzojeva kiselina